Ариань () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Балеарские острова. Находится на острове Мальорка. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Пла-де-Мальорка. Занимает площадь 23,14 км². Население — 876 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 52 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página del Ayuntamiento
 Video de Ariany en Teleweb Mallorca
 Página sobre el pueblo de Ariany creada por Maties Melià.

Муниципалитеты Балеарских островов
Мальорка